— японский сценарист, писатель, мангака, работавший под большим количеством псевдонимов, в частности,  для совместных творческих работ с сестрой Кибаяси, Юко, и , под которым он в 2003 году был награждён премией издательства «Коданся» за сёнэн-мангу Kunimitsu no Matsuri. Окончил политэкономический факультет Университета Васэда.

Другие используемые писателем псевдонимы: Сэймару Амаги ( Amagi Seimaru), Юя Аоки ( Aoki Yūya), Дзёдзи Аримори ( Arimori Jōji), Хироаки Игано ( Igano Hiroaki) и S.K.

Манга 
 Как Сэймару Амаги
  (1992— Kodansha)
  (2001—2005 Kodansha)
  (2002—2004 Kodansha)

 Как Юма Андо
  (1996—2000 Kodansha)
  (2001—2005 Kodansha)
  (2006—2009 Kodansha)

 Как Юя Аоки
  (1999—2007 Kodansha)
  (2003 Kodansha)
 Oniwaka to Ushiwaka: Edge of the World

 Как Дзёдзи Аримори
  (2001—2002 Kodansha)

 Как Рё Рюмон
  (2007—2009 Kodansha)

 Как Хироаки Игано
  (2006— Kodansha)

 Как Тадаси Аги
  (2004— Kodansha) —номинация на Electronic Manga Award

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Токио
Сценаристы аниме
Лауреаты премии манги Коданся